Grenzeloos (televisieprogramma) is een televisieprogramma op Tien
Grenzeloos (tijdschrift) is publicatie van de Nederlandse organisatie Socialistische Alternatieve Politiek
Grenzeloos (Van Beurden) is een compositie van de Nederlandse componist Bernard van Beurden